

Acronyme

L'acronyme SART désigne :
 Un Transpondeur de recherche et sauvetage (Search And Rescue Radar Transponder) : outil de sécurité maritime ;
 Une méthode d'analyse et de conception : Structured Analysis for Real Time.

Toponymes
Sart est un synonyme d'essart dont il représente une forme déglutinée, et figure dans le nom de plusieurs communes, villages, ou lieux-dits de Belgique et du nord de la France.



Province de Liège
 Saint-Jean-Sart, section de la commune d'Aubel ;
 Sart, section de la commune de Comblain-au-Pont ;
 Grand-Sart et Petit-Sart, villages de la commune de Lierneux ;
 Sart-lez-Spa, section de la commune de Jalhay ;
 Sart-Tilman, section de la ville de Liège ;
 Le Sart Haguet, section de la commune de Seraing.
 Les Hauts-Sarts, à cheval sur les communes d'Herstal et Oupeye.

Province de Namur
 Cul-des-Sarts, section de la commune de Couvin ;
 Sart-Bernard, section de la commune d'Assesse ;
 Sart-Custinne, section de la commune de Gedinne ;
 Sart-en-Fagne, section de la commune de Philippeville ;
 Sart-Eustache, section de la commune de Fosses-la-Ville ;
 Sart-Saint-Laurent, section de la commune de Fosses-la-Ville ;
 Sart d'Avril, hameaux de Noville-les-Bois, section de la commune de Fernelmont

Province de Hainaut
 La Sart Colin, section de la commune de Bléharies ;
 Sart-à-Rèves, section de la commune de Frasnes-lez-Gosselies ;
 Lodelinsart, section de la ville de Charleroi ;
 Ransart, section de la ville de Charleroi
 Bernissart, commune du hainaut.

Province du Brabant wallon
 Sart-Dames-Avelines, section de la commune de Villers-la-Ville ;
 Vieux Sart, section de la commune de Chaumont-Gistoux ;
 Sart-Mesire-Guillaume, section de la commune de Court-Saint-Étienne ;
 Tangissart, section de la commune de Court-Saint-Étienne ;
 Sart-Risbart, section de la commune d'Incourt ;
 Sart-Mélin, section de la commune de Jodoigne ;
 Sart-lez-Walhain, section de la commune de Walhain ;
 Rixensart ;
 Hannonsart, section de la commune de Lasne ;
 Maransart, section de la commune de Lasne ;
 Profondsart, hameau de la ville de Wavre.
 Sart-Moulin, hameau de la commune de Braine-l'Alleud qui a inspiré à Hergé le nom de Moulinsart.

Province de Luxembourg 
Le Sart partie de Neufchâteau ;
Sart partie de Bertrix.

Toponymie littéraire
C'est cet élément toponymique qu'a utilisé Hergé, le créateur belge de Tintin, pour inventer le nom du château de Moulinsart, littéralement « l'essart du moulin ».



Département de Meurthe-et-Moselle 
 Le Sart de Trieux.

Département du Nord

Liste exhaustive des lieux-dits en sart dans le département du Nord.

Les toponymes en sart sont plus fréquents dans les régions forestières (encore actuellement, environs de la forêt de Mormal dans l’Avesnois, environs de la forêt de Saint-Amand dans le Valenciennois et le Douaisis). L’absence dans l’Arrondissement de Dunkerque s’explique en partie par la frontière linguistique du flamand, mais aussi parce que les marais asséchés étaient peu boisés (à part la forêt de Nieppe). L’arrondissement de Lille n’a conservé que la forêt de Phalempin, les noms en sart rappellent qu’elle a été plus étendue (englobant Seclin).

Jusque vers 1050, on ne cultivait pas dans les zones basses et humides. Ces défrichements ont laissé des traces autour de Lille : Deûle (Lambersart, Château de Robersart à Wambrechies), Marque (Le Sart à Villeneuve-d'Ascq),  aujourd’hui canal de Roubaix (Le Sartel Wattrelos), bas de Mons-en-Barœul (les Sarts), ou bien le marais de Cysoing. Le cambrésis est une ancienne et riche plaine à blés (champs ouverts), les noms en sart se trouvent surtout dans la vallée de l’Escaut.

 Forêt de Mormal et environs
 Alinsart (prés d’) ; Gommegnies
 Beausart (bois de, dessous) ; Liessies
 Bernissart ; Solesmes
 Capiausart ; Bavay
 Essarts (les) ; Le Cateau-Cambrésis
 Essarts (les) ; Louvil
 Fonds des Sarts ; Bousies
 Géronsart ; Étroeungt
 Gransart ; Étroeungt
 Grand Sart (le) ; Beaurain
 Grand Sart (le) ; Curgies
 Grand Sart (le) ; La Flamengrie
 Grand Sart (le) ; Gommegnies
 Grand Sart (le) ; Houdain-lez-Bavay
 Grand Sart (chemin du) ; Cartignies
 Grand Sartier ; Eppe-Sauvage
 Grands Sarts (les) ; Wandignies-Hamage
 Hansarts (les) ; Obies
 Haut Sart ; Feignies
 Lambressart (fache de) ; Monceau-Saint-Waast
 Landinsart ; Feignies
 Landissart ; Sémeries
 Laudrissart ; Glageon, Trélon
 Manissart ; Vieux-Mesnil
 Mansart ; Élesmes
 Mansart ; Sebourg
 Maginsart ; Dimont
 Martin Sart ; Feignies
 Martin Sart ; Hestrud
 Petit Sart (le) ; Houdain-lez-Bavay
 Petit Sart l’Évèque (le) ; La Groise
 Rainsars
 Renausart (champ) ; Hon-Hergies
 Rieux Sart ; Grand-Fayt, Petit-Fayt
 Robersart (derrière) ; Fontaine-au-Bois
 Sart (ferme de) ; Bavay
 Rocinsart (le) ; Felleries
 Sars (faubourg des) ; Maubeuge
 Sarsbara ; Berlaimont
 Sars-Poteries
 Sars (les) ; Baives
 Sart (le) ; Dompierre-sur-Helpe
 Sart (le) ; Bersillies
 Sart (le) ; Prisches
 Sart (le) ; Saint-Martin-sur-Écaillon
 Sart (piedsente du) ; Maroilles
 Sart (plaine de) ; Solrinnes
 Sart (pré du) ; Larouillies
 Sart Bara (plaine du) ; Locquignol
 Sart d’Agneau (le) ; Anor
 Sart Daniel (le) ; Solrinnes
 Sartaille ; Floyon
 Sartazeau ; Audignies, Bavay
 Sarte (croupe de) ; Sebourg
 Sartiau ; Jolimetz
 Sartier de Moustier ; Moustier-en-Fagne
 Sart Madame ; Bellignies
 Sart Mayeur ; Grand-Fayt
 Sarts (les) ; Bettrechies
 Sarts (les) ; Colleret
 Sarts (les) ; Quiévelon
 Sarts (les) ; Rousies
 Valinsart ; Feignies
 Vieux Sart (le) ; Cerfontaine
 Wattissart ; Jeumont
 forêt de Saint-Amand et environs
 Beaux Sarts ; Ostricourt
 Boissart (le cavin) ; Rombies-et-Marchipont
 Erissart ; Tilloy-lez-Marchiennes
 Etinsart ; Hergnies
 Flamsart ; Lecelles
 Funsart ; Hergnies
 Gris Massart (le) ; Rumegies
 Liévansart ; Hergnies
 Mansart (le, petit) ; Hergnies
 Monsart ; Quarouble
 Petits Sarts (les) ; Bouvignies
 Raboussart ; Ostricourt
 Rassarts (les) ; Rosult
 Remonsart ; Sars-et-Rosières
 Revissart (les) ; Vieux-Condé
 Rieux Sart (faux) ; Rumegies
 Sars (les) ; Bruille-lez-Marchiennes
 Sars (les) ; Hélesmes
 Sars (les) ; Saint-Amand-les-Eaux
 Sars (les) ; Wallers-en-Fagne
 Sart (marais du) ; Brillon
 Sartalot ; Petite-Forêt
 Sarteau ; Odomez
 Sartiau (enclos du) ; Fresnes-sur-Escaut
 Sartiau ; Haveluy
 Sartiaux (les) ; Flines-lès-Mortagne
 Sartis (les) ; Baives, Wallers-en-Fagne
 Sarts (les) ; Coutiches
 Sarts (les) ; Escautpont
 Sarts (les) ; Flines-lès-Mortagne
 Sarts (les) ; Petite-Forêt
 Sarts (les) ; Quiévrechain
 Sarts (les) ; Rieulay
 Sarts (les) ; Roost-Warendin
 Sartys (les) ; Saint-Aybert
 Arrondissement de Lille
 Augresart (drève d’) ; Fromelles
 Feussart ; Illies
 Fonds des Sarts ; Attiches
 Gressart (hameau du, le) ; Tressin
Lambersart ; Arrondissement de Lille
 Lambrissart (hameau de) ; Bachy
 Martinsart (bas de, haut de) ; Avelin, Seclin
 Petit Sart (le) ; Cysoing
 Sart (le) ; Cysoing
Robersart (château de) ; Wambrechies
 Roussart (bois du) ; Bourghelles
Sart (le) ; Merville
Sart (le) ; Villeneuve-d'Ascq
 Sartel (le) ; Wattrelos
 Sarteau (bois du) ; Cysoing
 Sarts (les) ; Mons-en-Baroeul
 Wattiessart ; Seclin
 Cambrésis
 Ardissart ; Crèvecœur-sur-l'Escaut
 Grand Sart (le) ; Villers-Guislain
 Grands Sarts (les) ; Walincourt-Selvigny
 Longsart (bosquet de, champs de, chemin de, les muids de, pièce de) ; Cattenières, Esnes, Haucourt-en-Cambrésis, Ligny-en-Cambrésis, Wambaix

Département de l'Aisne
Le Sart, ancienne commune, aujourd'hui intégrée à Anguilcourt-le-Sart;
Le Sart, ancienne commune, aujourd'hui intégrée à Fesmy-le-Sart

Département des Ardennes
Gespunsart, commune de l'arrondissement de Charleville-Mézières, entourée par la forêt, limitrophe de la Belgique

Département de la Somme
Le Bois du Sart

Ksar Sart, village fortifié dans la province de Zagora, région de Draa-Tafilalet

Sart, ville du district de Salihli

Patronyme
Le patronyme  ou  indique une origine, soit du Sart ou de/du .

 Jean-François de Sart (1961-), ancien footballeur belge.

Musique

 Sart est un album du saxophoniste norvégien Jan Garbarek

Notes et références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie d'hydronyme
Patronyme belge
Patronyme français